Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu – jeden z największych przeglądów kolęd i pastorałek w Polsce.

Charakterystyka 
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1998 roku. Rozpoczyna się on od przesłuchań konkursowych uczestników w trzech kategoriach: zespoły wokalno-instrumentalne, schole i chóry oraz soliści, które podzielone są na trzy kategorie wiekowe, czyli wykonawców mających poniżej 13 lat, będących między 13. a  16. rokiem życia i mających powyżej 16 lat. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wieku, wykonują jedną kolędę klasyczną lub dowolny utwór o tematyce bożonarodzeniowej (może być również utwór autorski). Koncert laureatów odbywa się w Teatrze Baj Pomorski, natomiast koncert galowy w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach. Corocznie w konkursie bierze udział ok. 200 uczestników z całej Polski. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Toruniu. Festiwal finansowo wpiera Urząd Miasta Torunia oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.  

Koordynatorem festiwalu jest Bogdan Sobkowski.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce